Казимир Ласки () — польско-австрийский . Во время кризиса 1968 года Ласки был вынужден покинуть Польшу и перебраться в Австрию, где проработал до конца своей жизни. Его вклад в Посткейнсианство признан во всём мире.

Биография 
При рождении в Ченстохове, Казимир Ласки был назван Генделем Циглером. Будучи евреем в оккупированной нацистами Польше, в 1943 году он получил документы, удостоверяющие личность, с польским именем, которые позже сохранил.

Во время Второй мировой войны, Ласки являлся членом Гвардии Людовой, польского партизанского формирования, и участником подпольного сопротивления. Был ранен во время Варшавского восстания. Участие в восстании привело Ласки в Народное войско польское, а затем в Министерство общественной безопасности.

Казимир Ласки изучал политическую экономику в академии политических наук (польск. Akademia Nauk Politycznych) с 1945 года. Получил степень магистра в 1948 году, а также получил степень в Главной школе планирования и статистики (польск. Szkoła Główna Planowania i Statystyki — SGPiS) в Варшаве. В 1954 году он получил докторскую степень в Институте общественных наук при Центральном Комитете Польской объединённой рабочей партии (польск. Instytut Nauk Społecznych przy KC PZPR), защитив диссертацию на тему: Накопление и потребление в период индустриализации Польской Народной Республики. Ласки начал работать в SGPiS в 1949 году в качестве ассистента профессора Влодзимежа Бруса.

В 1955 году стал доцентом, а в 1960 году — доцентом кафедры политической экономики факультета внешней торговли SGPiS. Он руководил научными исследованиями, преподавал и приглашал Михаила Калецкого читать лекции в SGPiS. В то же время Ласки читал лекции в Университете общественных наук при Центральном Комитете Польской объединённой рабочей партии (польск. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR-WSNS).

В 1957-60 годах Ласки был заместителем декана, а затем деканом факультета экономики производства, а в 1961-63 годах — заместителем ректора SGPiS по преподавательской и научной работе. В 1961-66 годах он был членом исполнительного комитета по высшему образованию при министерстве высшего образования. Он был одним из основателей высшего курса планирования для экономистов из развивающихся стран, возглавлял его научный совет и впоследствии стал заместителем руководителя курса в 1963-68 годах. В 1965—1968 годах Ласки был президентом Варшавского отделения польского экономического общества.

В 1960 году Ласки получил стипендию Форда в Институте прикладных наук (совместно с профессором Франсуа Перру) в Париже. В 1964 году он был приглашён, как профессор в IHS в Вене, а в 1966-67 учебном году — работал в Сорбонне, в Париже.

«Золотой век» польской экономической школы был прерван польским политическим кризисом 1968 года. В ходе антисемитской и антиинтеллектуальной кампании (около 15 000 польских граждан еврейского происхождения были вынуждены эмигрировать из Польши) студенты и коллеги Михала Калецкого подверглись резким политическим обвинениям. В ноябре 1968 года Ласки эмигрировал из Польши и поселился в Австрии. Первоначально (1969—1971) он работал научным сотрудником в Австрийском институте экономических исследований (WIFO) на кафедре международной сравнительной экономики. Работа Ласки в WIFO повлекла за собой интенсивное сотрудничество и обмен мнениями с австрийскими экономистами Куртом Ротшильдом и Йозефом Штайндлем, а также чешско-австрийским экономистом Фридрихом Левчиком. В 1971 году Ласки был назначен полноправным профессором Линцского университета имени Иоганна Кеплера и начал работать в качестве научного сотрудника в Венском институте международных экономических исследований (WIIW).

Профессиональная деятельность

Ранний период в Институте общественных наук при ЦК ПОРП и SGPiS (1945-61 гг.) 
Казимир Ласки учился в то время, когда марксистская экономика пользовалась гегемонией в польских университетах. В одном из интервью он рассказывал о ранних этапах своих научных работ: «сначала я был, как и большинство польских экономистов в начале 1950-х годов, догматическим марксистом. На самом деле я занимался экономикой только тогда, когда познакомился с Михаилом Калецким. В промежутке я превратился из догматика в критического марксиста, а затем полностью отвернулся от марксизма». Во время докторантуры в Институте общественных наук при ЦК ПОРП Ласки погрузился в труды Карла Маркса, прежде всего в «Капитал».

В период «Польского октября» 1956 года Ласки постепенно попал под влияние Михаила Калецкого, который вернулся в Польшу из Генерального секретариата Организации Объединенных Наций в начале 1955 года. Влияние Калецкого, уже можно обнаружить в публикациях Ласки о равновесии на рынке потребительских товаров того времени. Схемы Маркса использовались для выявления источников инфляции и дефицита товаров в централизованно планируемой экономике. В своих публикациях Ласки постепенно отошёл от догматического марксизма и достиг определённой критической дистанции. Однако он ещё не вышел за рамки простой критики экономической политики. По его мнению, источником инфляционного давления были ошибки центрального плановика, его нежелание учиться на ошибках прошлого, недостаточная дисциплина руководителей и рабочих социалистических предприятий. В то время Ласки ещё не ставил под сомнение способность управления, собирать объективную информацию и составлять физически последовательные планы.

Тесное сотрудничество с Михаилом Калецким (1961-68 гг.) 
Вступление Михаила Калецкого в SGPiS в 1961 году ознаменовало собой новый этап в научной карьере Казимира. Он принадлежал к узкому кругу сотрудников Калецкого, и основное внимание было сосредоточено на теории роста социалистической экономики. Он выступил с одним из ключевых докладов (вместе с Влодзимежем Брусом) на конгрессе Международной экономической ассоциации в Вене в 1962 году и опубликовал в журнале «Экономист» несколько статей о факторах роста национального дохода, о влиянии внешней торговли на темпы роста и о роли выбора методов производства в определении темпов роста потребления и национального дохода. Также он проанализировал влияние снижения коэффициента капиталоотдачи на краткосрочные и долгосрочные пропорции в процессе роста. Его обширные исследования по теории роста завершились одной из главных работ по теории социалистического производства. Книга считалась классическим трудом по теории роста социализма, использовалась в качестве учебника в польских университетах и была переведена на чешский язык. Вместе с Михаилом Калецким Ласки возглавил семинар по теории роста, который вскоре стал местом сбора группы молодых исследователей, интересующихся теорией планирования.

Еще одним основным направлением исследовательской и преподавательской деятельности Ласки, был курс для экономистов из развивающихся стран. В 1968 году окружение Михаила Калецкого пало жертвой атак антисемитской кампании. Одной — хотя и не единственной причиной этих нападок — была интеллектуальная автономия круга, которая противоречила авторитарным притязаниям системы, даже если соратники Калецкого занимали определенно про социалистическую позицию. После этого Ласки эмигрировал в Австрию.

Работа в Австрии до кризиса (1968-89 гг.) 
В Австрии Казимир Лаки впервые принял участие в создании отдела международной сравнительной экономики в австрийском Институте экономических исследований (WIFO). Он продолжил свои теоретические исследования в области теории роста социалистической экономики. Итогом этой работы стала его книга: «Темп роста и норма процента в социалистической экономике». В этой книге норма прибыли является распределительной категорией, а процентная ставка-определяющим фактором выбора методов производства. Они расходятся даже при условии «золотого правила накопления», предполагающего капиталоемкий технический прогресс. После назначения на должность заведующего экономическим факультетом в Линцском университете, Ласки расширил свою исследовательскую и преподавательскую деятельность. Одним из его ближайших коллег в Линцском университете был профессор Курт Ротшильд. Ласки передал своим ученикам, помимо общей теории Джона Мейнарда Кейнса — знания о подходе Калецкого, в частности о динамике капиталистической экономики и теории деловых циклов.

Его критика трудовой теории стоимости увеличилась под влиянием работ Пьеро Сраффы и Кембриджском споре о капитале. Ласки также участвовал в дискуссиях на тему: Тенденция нормы прибыли к понижению. В то же время он продолжил изучение Восточной Европы, основной области своих исследований. Ласки опубликовал много работ о пропорциях расширенного производства и роли импорта в социалистической экономике. В своем анализе он учитывал инфляцию, внешнеторговые обороты и «серую экономику». Другими темами его исследований в то время были проблемы национального учета и сравнения объемов потребления между Востоком и Западом, в частности сопоставимость индексов цен в рыночной и планируемой экономике. Ласки также тесно сотрудничал с Влодзимежем Брусом. Главным результатом их многолетнего научного сотрудничества стала книга: «Маркс и рынок» (1989).

Работа в Австрии после краха социалистической экономики (1989—2015 гг.) 
После распада восточного блока, Ласки сосредоточился на изменениях экономики стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, в частности Польши. Он подверг критике меры «Вашингтонского консенсуса», предложенные и применяемые различными международными организациями в качестве «шоковой терапии», то есть максимально быстрой либерализации. Уже в 1989 году он предсказал — вопреки господствующему мнению и многим другим экономистам — резкое сокращение производства и длительную рецессию в странах с переходной экономикой в начале 1990-х годов.

Во время своего пребывания на посту в WIIW Ласки превратил его в авторитетный во всем мире исследовательский центр по экономическим и социальным вопросам. Казимир Ласки также продолжал заниматься продвижением подхода Калецкого и его применением к новым экономическим реалиям. В ряде работ Ласки продемонстрировал фундаментальные недостатки модели AD-AS, одного из основных инструментов теории неоклассического синтеза.

Участие в экономике Польши (1989—2015 гг.) 
В 1989 году, во время краха коммунизма в Польше, Ласки попытался дать экономический совет новому польскому правительству. Он предупредил о негативных последствиях плана Бальцеровича — неолиберального экономического курса, проводимого новыми элитами Польши. Яцек Ростовский, который в то время работал с министром финансов, ответил Ласки, обвинив его в вопиющих методологических ошибках в своем анализе. Ласки, разочарованный высокомерием молодого советника, остался критиком польской трансформации. Вместе с Брусом, Ласки написал книгу «От Маркса к рынку», в которой содержательно проанализировал капиталистические реформы, происходящие в настоящее время в Восточной Европе.

После экономического кризиса 2007-08 годов Казимир Ласки воспользовался возвращением интереса к идеям Калецкого на Западе и продвинул этот интерес в Польше. Ласки пользовался вниманием среди молодого поколения польских экономистов. Приглашаемый разными институтами и ассоциациями, он регулярно посещал Польшу. Несмотря на преклонный возраст, оставался профессионально активным и взял на себя смелость оспорить господствующую в Польше неолиберальную догму. Вместе с зарубежными экономистами он проводил в Институте экономические семинары в 2013-15 годах. Книга 2015 года «Лекции по макроэкономике: капиталистическая экономика без безработицы» является результатом последних лет жизни Ласки. В учебнике представлены обновленные версии фундаментальных теорий Джона Мейнарда Кейнса и Михаила Калецкого.

Примечания

Ссылки 
 «Das Leben ist stärker als die Dogmen», Европейский журнал экономики и экономической политики 2007 год.
 Kazimierz Łaski сайт Венского института международных экономических исследований (wiiw).